Вельсунґи — в скандинавській міфології рід героїв, які вели своє походження від бога Одіна. Найвідоміші герої цього роду — Сіґмунд, Гельґі та Сіґурд, сини Сіґмунда. Рід Вельсунґів згадується та оспівується у «Старшій Едді», «Сазі про Вельсунґів» та «Пісні про Нібелунгів». Найвідоміший герой з цього роду — Сіґурд. Перекази про нього зробили великий внесок в світову культуру.

Герої роду Вельсунґів:
 Сіґі — син Одіна.
 Рерір — син Сіґі.
 Вельсе (Вельсунґ) — син Реріра.
 Зіґмунд — син Вельсунґа.
 Сінфйотлі — син Зіґмунда та його сестри Сіґню.
 Гельґі — перший син Сіґмунда від Борґґільд.
 Гамунд — другий син Сіґмунда від Борґґільд.
 Сіґурд — син Сіґмунда від Г'йордіс.
 Ґуннар Другий — Син Сіґурда від Ґудрун.

Посилання 
 Україномовний портал, присвячений давньоскандинавській літературі 
 Timeless Myths: Völsunga Saga (англ.) 
 The Story of Sigurd : Völsunga Saga переказ Ендрю Ланга (англ.)
 Beowulf  в перекладі Френсіса Бартона Гаммера (англ.)
 Beowulf  в перекладі Джона Леслі Голла (англ.)
 Dráp Niflunga  в перекладі Генрі Адамса Беллоувса (англ.)

Германо-скандинавська міфологія
Ісландська міфологія